Александар Обрадовић може да се односи на:

 Александар Обрадовић (економиста), економиста и генерални директор ЕПС-а од 2012. године
 Александар Обрадовић (књижевник), југословенски књижевник
 Александар Обрадовић (композитор), композитор, музички писац и педагог
 Александар Обрадовић (фудбалер)